Renato Augusto Santos Júnior, mais conhecido como Renato Augusto, ou simplesmente Renato (Caieiras, 29 de janeiro de 1992), é um futebolista brasileiro que atua como volante. Atualmente joga pelo Shimizu S-Pulse.

Carreira

Palmeiras B 
Jogou a Copa Paulista de 2011 e 2012 pelo Palmeiras B.

Palmeiras 
Em julho foi relacionado pela 1ª vez pelo time profissional, no jogo contra a Ponte Preta onde o técnico Felipão poupou o time principal para as disputas finais da Copa do Brasil.

Após uma temporada jogando pelo Moreirense, voltou em meio ao Campeonato Brasileiro Série B, ganhou algumas chances com o técnico Gilson Kleina e, pelo o que conseguiu mostrar, foi premiado com a oportunidade de integrar o time principal.

Em 2014, com a chegada do treinador Ricardo Gareca, começou a ganhar espaço no time titular, realizando boas partidas.

Joinville 
Após virar reserva no elenco alviverde, Renato acertou seu empréstimo para o Joinville, em maio de 2015.

Ponte Preta 
Em 2016, novamente sem espaço no Palmeiras, Renato foi emprestado à .

Títulos 
Palmeiras
 Campeonato Brasileiro - Série B: 2013

Paysandu
Copa Verde: 2018

Ligações externas 
 
 
 Perfil de Renato  em Soccerway

Naturais de Caieiras
Futebolistas do estado de São Paulo
Futebolistas da Sociedade Esportiva Palmeiras
Futebolistas do Moreirense Futebol Clube
Futebolistas do Joinville Esporte Clube
Futebolistas da Associação Atlética Ponte Preta
Futebolistas do Figueirense Futebol Clube
Futebolistas do Esporte Clube Santo André
Futebolistas do Paysandu Sport Club
Futebolistas do Guarani Futebol Clube
Futebolistas do Shimizu S-Pulse